Натуральне число 1388
 1388 рік до нашої ери
 1388 рік нашої ери